Леськівська сільська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Черкаському районі Черкаської області. Адміністративний центр — село Леськи.

Утворена 17 липня 2018 року шляхом об'єднання Леськівської та Худяківської сільських ради Черкаського району

Населені пункти 
У складі громади 2 села: Леськи та Худяки.

Примітки 

Громади Черкаського району